|-
|(87501)||2000 QD169|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,083|| align=right|2,33|| align=right|4,211||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87502)||2000 QC173|| align=right|14,8|| align=right|3,023|| align=right|0,071|| align=right|7,64|| align=right|5,255||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87503)||2000 QH173|| align=right|15,5|| align=right|2,555|| align=right|0,124|| align=right|9,47|| align=right|4,082||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87504)||2000 QB174|| align=right|15,7|| align=right|2,667|| align=right|0,118|| align=right|4,45|| align=right|4,356||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87505)||2000 QD174|| align=right|16,0|| align=right|2,555|| align=right|0,134|| align=right|11,53|| align=right|4,084||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87506)||2000 QG174|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,136|| align=right|3,22|| align=right|5,099||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87507)||2000 QY175|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,174|| align=right|5,66|| align=right|3,617||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87508)||2000 QE176|| align=right|15,3|| align=right|2,725|| align=right|0,043|| align=right|4,05|| align=right|4,498||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87509)||2000 QT181|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,160|| align=right|14,18|| align=right|4,312||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87510)||2000 QJ183|| align=right|15,2|| align=right|2,989|| align=right|0,182|| align=right|0,32|| align=right|5,168||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87511)||2000 QA184|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,193|| align=right|5,13|| align=right|3,612||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87512)||2000 QZ184|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,221|| align=right|4,37|| align=right|4,140||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87513)||2000 QD188|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,212|| align=right|6,22|| align=right|4,127||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87514)||2000 QB190|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,198|| align=right|11,98|| align=right|4,267||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87515)||2000 QG190|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,238|| align=right|7,66|| align=right|4,031||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87516)||2000 QU190|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,285|| align=right|18,33|| align=right|4,262||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87517)||2000 QB191|| align=right|15,9|| align=right|2,438|| align=right|0,123|| align=right|7,20|| align=right|3,806||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87518)||2000 QM191|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|10,34|| align=right|5,140||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87519)||2000 QO191|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,125|| align=right|8,53|| align=right|3,812||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87520)||2000 QL192|| align=right|14,7|| align=right|2,422|| align=right|0,111|| align=right|7,66|| align=right|3,769||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87521)||2000 QM192|| align=right|14,4|| align=right|2,429|| align=right|0,092|| align=right|8,87|| align=right|3,784||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87522)||2000 QK193|| align=right|14,0|| align=right|2,640|| align=right|0,098|| align=right|15,10|| align=right|4,288||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87523)||2000 QS193|| align=right|16,3|| align=right|2,427|| align=right|0,199|| align=right|1,85|| align=right|3,780||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87524)||2000 QQ197|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,131|| align=right|13,40|| align=right|4,080||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87525)||2000 QV197|| align=right|15,4|| align=right|2,618|| align=right|0,066|| align=right|3,00|| align=right|4,235||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87526)||2000 QK198|| align=right|15,5|| align=right|2,977|| align=right|0,131|| align=right|2,47|| align=right|5,135||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87527)||2000 QO198|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,303|| align=right|5,54|| align=right|4,195||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87528)||2000 QP198|| align=right|15,2|| align=right|2,557|| align=right|0,189|| align=right|11,92|| align=right|4,089||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87529)||2000 QZ199|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,150|| align=right|3,90|| align=right|4,187||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87530)||2000 QG200|| align=right|15,3|| align=right|2,643|| align=right|0,121|| align=right|4,06|| align=right|4,295||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87531)||2000 QJ200|| align=right|15,4|| align=right|2,559|| align=right|0,138|| align=right|14,66|| align=right|4,094||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87532)||2000 QX201|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,176|| align=right|6,06|| align=right|5,479||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87533)||2000 QG203|| align=right|16,5|| align=right|2,533|| align=right|0,269|| align=right|2,90|| align=right|4,031||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87534)||2000 QR203|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|4,261||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87535)||2000 QY203|| align=right|14,9|| align=right|2,889|| align=right|0,176|| align=right|4,59|| align=right|4,909||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87536)||2000 QZ203|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,175|| align=right|3,75|| align=right|4,354||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87537)||2000 QX205|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,239|| align=right|4,68|| align=right|4,185||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87538)||2000 QA206|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,041|| align=right|20,76|| align=right|5,788||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87539)||2000 QY206|| align=right|15,4|| align=right|2,623|| align=right|0,231|| align=right|4,19|| align=right|4,248||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87540)||2000 QB207|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,108|| align=right|1,35|| align=right|4,243||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87541)||2000 QG208|| align=right|16,0|| align=right|2,592|| align=right|0,264|| align=right|4,47|| align=right|4,172||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87542)||2000 QA214|| align=right|15,4|| align=right|3,071|| align=right|0,163|| align=right|4,35|| align=right|5,381||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87543)||2000 QA215|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,155|| align=right|3,61|| align=right|4,248||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87544)||2000 QL217|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,278|| align=right|20,15|| align=right|5,755||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87545)||2000 QB218|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,101|| align=right|9,04|| align=right|5,149||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87546)||2000 QE218|| align=right|14,6|| align=right|3,023|| align=right|0,116|| align=right|11,25|| align=right|5,254||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87547)||2000 QZ219|| align=right|16,7|| align=right|2,566|| align=right|0,121|| align=right|4,26|| align=right|4,110||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87548)||2000 QC222|| align=right|15,2|| align=right|2,541|| align=right|0,244|| align=right|8,67|| align=right|4,049||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87549)||2000 QW222|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,183|| align=right|15,86|| align=right|4,178||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87550)||2000 QU224|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,116|| align=right|11,39|| align=right|5,148||MBA||26. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87551)||2000 QC227|| align=right|14,9|| align=right|2,395|| align=right|0,139|| align=right|8,38|| align=right|3,705||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87552)||2000 QV227|| align=right|16,2|| align=right|2,648|| align=right|0,123|| align=right|1,24|| align=right|4,309||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87553)||2000 QO229|| align=right|14,7|| align=right|2,660|| align=right|0,127|| align=right|15,11|| align=right|4,336||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87554)||2000 QM231|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,102|| align=right|3,98|| align=right|4,227||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87555)||2000 QB243|| align=right|8,2|| align=right|34,94|| align=right|0,565|| align=right|6,80|| align=right|207||CNT||25. avgust 2000||Cerro Tololo||Cerro Tololo
|-
|(87556)||2000 RL1|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,241|| align=right|16,24|| align=right|4,194||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87557)||2000 RX1|| align=right|14,7|| align=right|2,465|| align=right|0,128|| align=right|5,81|| align=right|3,870||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87558)||2000 RL3|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,058|| align=right|14,74|| align=right|4,152||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87559)||2000 RC4|| align=right|15,2|| align=right|2,570|| align=right|0,216|| align=right|9,19|| align=right|4,119||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87560)||2000 RE4|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,191|| align=right|3,58|| align=right|4,070||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87561)||2000 RM4|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,303|| align=right|6,79|| align=right|4,197||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87562)||2000 RZ5|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,212|| align=right|2,03|| align=right|4,554||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87563)||2000 RP6|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,256|| align=right|2,74|| align=right|4,400||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87564)||2000 RQ9|| align=right|15,1|| align=right|2,752|| align=right|0,297|| align=right|12,19|| align=right|4,565||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87565)||2000 RE10|| align=right|15,4|| align=right|2,773|| align=right|0,369|| align=right|6,78|| align=right|4,618||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87566)||2000 RO10|| align=right|15,4|| align=right|2,606|| align=right|0,346|| align=right|5,32|| align=right|4,206||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87567)||2000 RC11|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,260|| align=right|3,38|| align=right|4,135||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87568)||2000 RW11|| align=right|14,6|| align=right|2,616|| align=right|0,236|| align=right|3,85|| align=right|4,231||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87569)||2000 RS12|| align=right|15,1|| align=right|2,664|| align=right|0,073|| align=right|13,35|| align=right|4,347||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87570)||2000 RB13|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,173|| align=right|14,28|| align=right|4,214||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87571)||2000 RS13|| align=right|15,5|| align=right|2,709|| align=right|0,167|| align=right|9,57|| align=right|4,459||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87572)||2000 RF14|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,105|| align=right|12,55|| align=right|4,132||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87573)||2000 RH14|| align=right|14,6|| align=right|2,963|| align=right|0,110|| align=right|10,22|| align=right|5,099||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87574)||2000 RK14|| align=right|15,0|| align=right|2,791|| align=right|0,203|| align=right|6,95|| align=right|4,663||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87575)||2000 RN14|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,047|| align=right|9,25|| align=right|5,232||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87576)||2000 RY14|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,028|| align=right|8,59|| align=right|5,431||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87577)||2000 RH15|| align=right|14,6|| align=right|2,565|| align=right|0,131|| align=right|8,13|| align=right|4,107||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87578)||2000 RU15|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,132|| align=right|10,05|| align=right|5,386||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87579)||2000 RX15|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,152|| align=right|10,61|| align=right|4,390||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87580)||2000 RE16|| align=right|14,4|| align=right|2,603|| align=right|0,038|| align=right|13,80|| align=right|4,199||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87581)||2000 RX18|| align=right|14,8|| align=right|2,635|| align=right|0,233|| align=right|11,20|| align=right|4,276||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87582)||2000 RP19|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,202|| align=right|8,18|| align=right|4,153||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87583)||2000 RD20|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,113|| align=right|8,75|| align=right|5,292||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87584)||2000 RE21|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,176|| align=right|13,47|| align=right|4,149||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87585)||2000 RV21|| align=right|15,2|| align=right|2,679|| align=right|0,296|| align=right|5,04|| align=right|4,384||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87586)||2000 RJ22|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,178|| align=right|8,30|| align=right|4,119||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87587)||2000 RL22|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,103|| align=right|14,08|| align=right|4,346||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87588)||2000 RY22|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,266|| align=right|2,84|| align=right|4,207||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87589)||2000 RN23|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,224|| align=right|5,12|| align=right|4,122||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87590)||2000 RO24|| align=right|14,9|| align=right|3,154|| align=right|0,108|| align=right|7,10|| align=right|5,600||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87591)||2000 RX26|| align=right|14,6|| align=right|2,590|| align=right|0,098|| align=right|13,10|| align=right|4,169||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87592)||2000 RD28|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,088|| align=right|9,27|| align=right|5,250||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87593)||2000 RE28|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,256|| align=right|2,57|| align=right|4,049||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87594)||2000 RL29|| align=right|15,2|| align=right|2,919|| align=right|0,171|| align=right|7,70|| align=right|4,987||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87595)||2000 RM30|| align=right|13,4|| align=right|2,538|| align=right|0,120|| align=right|13,61|| align=right|4,042||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87596)||2000 RG31|| align=right|14,4|| align=right|3,069|| align=right|0,078|| align=right|9,68|| align=right|5,377||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87597)||2000 RU32|| align=right|14,6|| align=right|2,748|| align=right|0,083|| align=right|4,54|| align=right|4,554||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87598)||2000 RY32|| align=right|15,2|| align=right|2,718|| align=right|0,174|| align=right|3,82|| align=right|4,481||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87599)||2000 RM33|| align=right|13,8|| align=right|2,738|| align=right|0,208|| align=right|17,60|| align=right|4,529||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87600)||2000 RF34|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,039|| align=right|7,31|| align=right|4,563||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87601)||2000 RP37|| align=right|14,2|| align=right|2,635|| align=right|0,247|| align=right|12,00|| align=right|4,276||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87602)||2000 RS38|| align=right|14,7|| align=right|2,576|| align=right|0,322|| align=right|10,79|| align=right|4,134||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87603)||2000 RD40|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,147|| align=right|8,13|| align=right|4,297||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87604)||2000 RF40|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|8,20|| align=right|4,393||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87605)||2000 RW41|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,096|| align=right|8,87|| align=right|5,426||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87606)||2000 RZ43|| align=right|15,3|| align=right|2,650|| align=right|0,235|| align=right|12,13|| align=right|4,312||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87607)||2000 RA44|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,183|| align=right|6,63|| align=right|4,075||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87608)||2000 RC44|| align=right|14,8|| align=right|2,589|| align=right|0,211|| align=right|7,86|| align=right|4,165||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87609)||2000 RL44|| align=right|15,3|| align=right|2,281|| align=right|0,131|| align=right|6,68|| align=right|3,445||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87610)||2000 RO44|| align=right|13,9|| align=right|2,522|| align=right|0,153|| align=right|12,81|| align=right|4,004||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87611)||2000 RP44|| align=right|14,4|| align=right|2,675|| align=right|0,103|| align=right|14,64|| align=right|4,374||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87612)||2000 RN45|| align=right|14,9|| align=right|2,545|| align=right|0,266|| align=right|4,51|| align=right|4,059||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87613)||2000 RQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,607|| align=right|0,156|| align=right|28,92|| align=right|4,209||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87614)||2000 RX45|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,104|| align=right|15,14|| align=right|4,207||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87615)||2000 RB47|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,101|| align=right|13,45|| align=right|4,178||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87616)||2000 RR47|| align=right|14,9|| align=right|2,573|| align=right|0,198|| align=right|15,86|| align=right|4,127||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87617)||2000 RB48|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,141|| align=right|8,65|| align=right|4,553||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87618)||2000 RH48|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,161|| align=right|15,82|| align=right|4,195||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87619)||2000 RM48|| align=right|13,9|| align=right|2,659|| align=right|0,255|| align=right|12,35|| align=right|4,336||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87620)||2000 RO48|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,173|| align=right|8,29|| align=right|4,499||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87621)||2000 RW48|| align=right|15,1|| align=right|2,719|| align=right|0,188|| align=right|15,28|| align=right|4,484||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87622)||2000 RE49|| align=right|14,6|| align=right|2,999|| align=right|0,256|| align=right|15,44|| align=right|5,193||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87623)||2000 RH49|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,118|| align=right|17,35|| align=right|4,549||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87624)||2000 RR51|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,222|| align=right|9,69|| align=right|4,161||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87625)||2000 RS51|| align=right|14,3|| align=right|2,608|| align=right|0,130|| align=right|15,37|| align=right|4,210||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87626)||2000 RB52|| align=right|14,4|| align=right|2,752|| align=right|0,147|| align=right|12,53|| align=right|4,564||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87627)||2000 RH52|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,236|| align=right|14,91|| align=right|5,624||MBA||6. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87628)||2000 RP54|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,114|| align=right|14,24|| align=right|4,275||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87629)||2000 RX54|| align=right|15,1|| align=right|2,785|| align=right|0,222|| align=right|21,43|| align=right|4,648||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87630)||2000 RE55|| align=right|14,3|| align=right|2,642|| align=right|0,204|| align=right|11,90|| align=right|4,294||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87631)||2000 RB61|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,131|| align=right|3,87|| align=right|5,569||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87632)||2000 RF64|| align=right|15,6|| align=right|2,783|| align=right|0,098|| align=right|12,33|| align=right|4,642||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87633)||2000 RM64|| align=right|14,5|| align=right|2,590|| align=right|0,127|| align=right|9,70|| align=right|4,168||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87634)||2000 RR64|| align=right|15,4|| align=right|2,661|| align=right|0,316|| align=right|10,63|| align=right|4,341||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87635)||2000 RW66|| align=right|16,0|| align=right|2,730|| align=right|0,167|| align=right|9,21|| align=right|4,509||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87636)||2000 RX66|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,170|| align=right|12,94|| align=right|4,507||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87637)||2000 RD67|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,284|| align=right|3,74|| align=right|4,175||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87638)||2000 RG67|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,163|| align=right|17,74|| align=right|4,546||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87639)||2000 RZ67|| align=right|14,4|| align=right|2,451|| align=right|0,246|| align=right|14,06|| align=right|3,838||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87640)||2000 RU70|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,165|| align=right|5,68|| align=right|4,103||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87641)||2000 RC73|| align=right|15,7|| align=right|2,469|| align=right|0,051|| align=right|16,61|| align=right|3,879||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87642)||2000 RF73|| align=right|14,7|| align=right|2,440|| align=right|0,157|| align=right|0,91|| align=right|3,811||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87643)||2000 RD76|| align=right|14,2|| align=right|2,797|| align=right|0,175|| align=right|8,02|| align=right|4,676||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87644)||2000 RJ77|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,214|| align=right|12,17|| align=right|4,322||MBA||8. september 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(87645)||2000 RK77|| align=right|15,5|| align=right|2,554|| align=right|0,194|| align=right|5,18|| align=right|4,081||MBA||9. september 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(87646)||2000 RB78|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,107|| align=right|9,24|| align=right|5,427||MBA||8. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87647)||2000 RR79|| align=right|14,8|| align=right|2,549|| align=right|0,044|| align=right|22,07|| align=right|4,069||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87648)||2000 RB80|| align=right|14,9|| align=right|2,733|| align=right|0,205|| align=right|8,55|| align=right|4,516||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87649)||2000 RE80|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,098|| align=right|10,86|| align=right|4,117||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87650)||2000 RB82|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,065|| align=right|11,12|| align=right|5,407||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87651)||2000 RT82|| align=right|13,6|| align=right|2,547|| align=right|0,104|| align=right|12,05|| align=right|4,063||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87652)||2000 RK86|| align=right|14,8|| align=right|2,760|| align=right|0,022|| align=right|3,25|| align=right|4,585||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87653)||2000 RQ86|| align=right|15,1|| align=right|2,638|| align=right|0,120|| align=right|3,78|| align=right|4,284||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87654)||2000 RE88|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,093|| align=right|8,96|| align=right|5,314||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87655)||2000 RW88|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,044|| align=right|14,02|| align=right|4,363||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87656)||2000 RO90|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,031|| align=right|8,65|| align=right|5,515||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87657)||2000 RC93|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,165|| align=right|5,11|| align=right|4,501||MBA||3. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(87658)||2000 RE93|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,119|| align=right|10,25|| align=right|5,423||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87659)||2000 RD94|| align=right|15,4|| align=right|3,160|| align=right|0,205|| align=right|5,40|| align=right|5,618||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87660)||2000 RS94|| align=right|15,4|| align=right|2,646|| align=right|0,272|| align=right|4,83|| align=right|4,304||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87661)||2000 RU95|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,063|| align=right|6,99|| align=right|4,439||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87662)||2000 RO96|| align=right|14,6|| align=right|2,514|| align=right|0,172|| align=right|13,86|| align=right|3,986||MBA||4. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87663)||2000 RG97|| align=right|14,3|| align=right|2,589|| align=right|0,216|| align=right|14,84|| align=right|4,166||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87664)||2000 RN97|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,157|| align=right|27,15|| align=right|4,276||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87665)||2000 RV97|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,198|| align=right|13,24|| align=right|4,157||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87666)||2000 RN98|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,213|| align=right|12,57|| align=right|4,095||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87667)||2000 RP98|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,074|| align=right|13,81|| align=right|4,313||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87668)||2000 RT98|| align=right|14,2|| align=right|2,639|| align=right|0,183|| align=right|11,74|| align=right|4,286||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87669)||2000 RE99|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,180|| align=right|11,45|| align=right|4,262||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87670)||2000 RH99|| align=right|15,5|| align=right|2,597|| align=right|0,162|| align=right|10,93|| align=right|4,184||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87671)||2000 RY99|| align=right|14,3|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|13,21|| align=right|4,122||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87672)||2000 RN100|| align=right|14,0|| align=right|3,062|| align=right|0,189|| align=right|16,07|| align=right|5,357||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87673)||2000 RZ100|| align=right|15,6|| align=right|2,657|| align=right|0,107|| align=right|13,64|| align=right|4,331||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87674)||2000 RF101|| align=right|14,4|| align=right|2,682|| align=right|0,121|| align=right|13,52|| align=right|4,392||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87675)||2000 RH101|| align=right|14,6|| align=right|2,672|| align=right|0,139|| align=right|13,79|| align=right|4,367||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87676)||2000 RR101|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,188|| align=right|10,77|| align=right|4,456||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87677)||2000 RT102|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,223|| align=right|9,00|| align=right|4,296||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(87678)||2000 RU103|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,185|| align=right|13,06|| align=right|4,212||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87679)||2000 RY104|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,193|| align=right|11,41|| align=right|4,134||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87680)||2000 RJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,186|| align=right|11,99|| align=right|4,166||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87681)||2000 RL105|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,244|| align=right|13,35|| align=right|4,344||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87682)||2000 SX1|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,170|| align=right|34,92|| align=right|4,061||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87683)||2000 SR2|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,239|| align=right|6,63|| align=right|4,074||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87684)||2000 SY2|| align=right|16,4|| align=right|,859|| align=right|0,643|| align=right|19,24|| align=right|,796||ATN PHA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87685)||2000 SR3|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,069|| align=right|12,02|| align=right|5,617||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87686)||2000 SW6|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|13,86|| align=right|4,190||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87687)||2000 SL12|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,137|| align=right|7,37|| align=right|3,645||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87688)||2000 SP12|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,304|| align=right|4,23|| align=right|3,877||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87689)||2000 SB13|| align=right|15,1|| align=right|2,551|| align=right|0,166|| align=right|3,53|| align=right|4,074||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87690)||2000 SG13|| align=right|14,5|| align=right|2,444|| align=right|0,226|| align=right|6,58|| align=right|3,820||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87691)||2000 SH13|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,098|| align=right|9,41|| align=right|4,199||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87692)||2000 SS13|| align=right|15,0|| align=right|3,069|| align=right|0,079|| align=right|11,40|| align=right|5,376||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87693)||2000 SV13|| align=right|16,4|| align=right|2,685|| align=right|0,112|| align=right|6,07|| align=right|4,400||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87694)||2000 SX13|| align=right|14,0|| align=right|2,645|| align=right|0,142|| align=right|11,44|| align=right|4,301||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87695)||2000 SM14|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,104|| align=right|14,30|| align=right|5,497||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87696)||2000 SQ14|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,162|| align=right|11,00|| align=right|4,354||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87697)||2000 SA15|| align=right|13,8|| align=right|2,713|| align=right|0,191|| align=right|12,14|| align=right|4,467||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87698)||2000 SK15|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,109|| align=right|12,96|| align=right|4,303||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87699)||2000 SP17|| align=right|15,1|| align=right|2,774|| align=right|0,018|| align=right|5,64|| align=right|4,620||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87700)||2000 SE18|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,064|| align=right|14,52|| align=right|4,338||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87701)||2000 SK19|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,062|| align=right|11,98|| align=right|5,638||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87702)||2000 SO22|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,198|| align=right|14,29|| align=right|4,293||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(87703)||2000 SE23|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,185|| align=right|1,76|| align=right|5,454||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(87704)||2000 SG23|| align=right|13,7|| align=right|3,949|| align=right|0,280|| align=right|2,17|| align=right|7,846||HLD||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(87705)||2000 SY24|| align=right|14,9|| align=right|2,713|| align=right|0,171|| align=right|8,63|| align=right|4,468||MBA||26. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(87706)||2000 SM25|| align=right|14,7|| align=right|2,713|| align=right|0,123|| align=right|12,27|| align=right|4,468||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87707)||2000 SS25|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,159|| align=right|11,95|| align=right|4,563||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87708)||2000 SM27|| align=right|15,0|| align=right|3,166|| align=right|0,017|| align=right|7,20|| align=right|5,632||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87709)||2000 SH28|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,220|| align=right|11,86|| align=right|4,206||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87710)||2000 SY28|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,179|| align=right|15,87|| align=right|5,463||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87711)||2000 SE33|| align=right|15,6|| align=right|2,679|| align=right|0,109|| align=right|5,52|| align=right|4,384||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87712)||2000 SA34|| align=right|15,7|| align=right|2,649|| align=right|0,101|| align=right|4,34|| align=right|4,310||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87713)||2000 SO34|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,066|| align=right|1,64|| align=right|4,364||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87714)||2000 SD36|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,020|| align=right|5,06|| align=right|4,662||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87715)||2000 SM36|| align=right|14,7|| align=right|2,647|| align=right|0,007|| align=right|22,11|| align=right|4,305||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87716)||2000 SP36|| align=right|15,7|| align=right|2,659|| align=right|0,120|| align=right|11,87|| align=right|4,334||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87717)||2000 SK38|| align=right|15,6|| align=right|2,737|| align=right|0,089|| align=right|3,47|| align=right|4,526||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87718)||2000 SY42|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,214|| align=right|3,81|| align=right|4,198||MBA||25. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(87719)||2000 SL45|| align=right|14,3|| align=right|2,630|| align=right|0,117|| align=right|12,99|| align=right|4,264||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87720)||2000 SS45|| align=right|14,8|| align=right|2,538|| align=right|0,178|| align=right|12,32|| align=right|4,044||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87721)||2000 SV45|| align=right|14,6|| align=right|2,557|| align=right|0,216|| align=right|24,19|| align=right|4,088||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87722)||2000 SD46|| align=right|13,7|| align=right|2,563|| align=right|0,203|| align=right|13,35|| align=right|4,102||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87723)||2000 SE46|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,144|| align=right|15,10|| align=right|4,399||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87724)||2000 SH46|| align=right|13,9|| align=right|2,572|| align=right|0,217|| align=right|12,84|| align=right|4,123||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87725)||2000 SK46|| align=right|14,5|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|12,74|| align=right|4,071||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87726)||2000 SZ46|| align=right|15,9|| align=right|2,628|| align=right|0,125|| align=right|15,18|| align=right|4,260||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87727)||2000 SA47|| align=right|14,4|| align=right|2,931|| align=right|0,066|| align=right|10,95|| align=right|5,018||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87728)||2000 SU47|| align=right|15,9|| align=right|2,663|| align=right|0,125|| align=right|11,78|| align=right|4,344||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87729)||2000 SW47|| align=right|15,6|| align=right|2,599|| align=right|0,058|| align=right|11,31|| align=right|4,189||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87730)||2000 SJ50|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,039|| align=right|7,17|| align=right|5,227||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87731)||2000 SA53|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,057|| align=right|9,29|| align=right|5,736||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87732)||2000 SQ55|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,084|| align=right|4,23|| align=right|4,532||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87733)||2000 SD56|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,032|| align=right|5,76|| align=right|4,540||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87734)||2000 SO58|| align=right|16,5|| align=right|2,661|| align=right|0,162|| align=right|1,10|| align=right|4,341||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87735)||2000 SU58|| align=right|15,5|| align=right|2,769|| align=right|0,013|| align=right|0,98|| align=right|4,606||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87736)||2000 SG60|| align=right|15,5|| align=right|2,654|| align=right|0,115|| align=right|2,62|| align=right|4,324||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87737)||2000 SX60|| align=right|16,5|| align=right|2,657|| align=right|0,137|| align=right|0,50|| align=right|4,329||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87738)||2000 SG61|| align=right|15,5|| align=right|2,662|| align=right|0,087|| align=right|3,27|| align=right|4,342||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87739)||2000 SQ62|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,070|| align=right|8,79|| align=right|4,266||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87740)||2000 SK63|| align=right|15,0|| align=right|2,766|| align=right|0,079|| align=right|5,24|| align=right|4,601||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87741)||2000 SP63|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|3,37|| align=right|4,180||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87742)||2000 SH65|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,091|| align=right|1,66|| align=right|4,322||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87743)||2000 SP65|| align=right|15,0|| align=right|2,962|| align=right|0,119|| align=right|10,55|| align=right|5,098||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87744)||2000 SX65|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,051|| align=right|5,63|| align=right|4,547||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87745)||2000 SX66|| align=right|14,4|| align=right|3,085|| align=right|0,194|| align=right|2,98|| align=right|5,417||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87746)||2000 SY70|| align=right|15,2|| align=right|2,968|| align=right|0,225|| align=right|3,27|| align=right|5,113||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87747)||2000 ST71|| align=right|14,7|| align=right|2,778|| align=right|0,103|| align=right|4,53|| align=right|4,629||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87748)||2000 SR72|| align=right|14,7|| align=right|2,528|| align=right|0,135|| align=right|7,86|| align=right|4,019||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87749)||2000 SU72|| align=right|15,1|| align=right|2,753|| align=right|0,147|| align=right|9,45|| align=right|4,566||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87750)||2000 SN73|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,174|| align=right|12,26|| align=right|4,503||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov